

Geografia
 Monte Nero – montagna delle Alpi Giulie
 Monte Nero – montagna delle Alpi Graie
 Monte Nero – montagna dell'Appennino ligure in Emilia Romagna
 Monte Nero – montagna dell'Appennino ligure al confine tra Liguria e Emilia Romagna
 Monte Nero – antico nome del monte Ascensione nell'Appennino umbro-marchigiano
 Monte Nero – montagna dei monti Picentini
 Monte Nero – collina livornese
 Monte Nero – Altopiano del Promontorio del Gargano

Altro
 Monte Nero – canzone degli Alpini

Pagine correlate
 Montenero